

Sciences et techniques 
 En mécanique, un mandrin est une pièce fixée au bout de l'arbre d'une machine rotative, qui permet la fixation rapide d'un outil ou d'une pièce.
 En médecine, un mandrin d'Eschmann est un mandrin long et flexible, permettant une intubation trachéale sous laryngoscopie directe.
 En musique, un mandrin est un outil utilisé par la fabrication artisanale des anches doubles de hautbois et de basson.
 En facture instrumentale, un mandrin est un axe en acier du diamètre de la perce et permettant au facteur de fixer le corps de l'instrument à vent à un étau et de faciliter son intervention.

Sciences humaines et sociales 
 Les Mandrins sont les habitants de Mandres-la-Côte, une commune de la Haute-Marne (région Grand Est, France).

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Mandrin est un film français réalisé par Henri Fescourt en 1924.
 Mandrin est un film français réalisé par René Jayet, sorti en 1947.
 Mandrin, bandit gentilhomme est un film franco-italien réalisé par Jean-Paul Le Chanois en 1962.
 Mandrin est une série télévisée française réalisée par Philippe Fourastié en 1972.
 Les Chants de Mandrin est un film français réalisé par Rabah Ameur-Zaïmeche, sorti en 2012.

Entreprises et produits 
 Les bières Mandrin sont des bières produites par la Brasserie artisanale du Dauphiné, anciennement Fabrique Mandrin.

Littérature 
 Mandrin est un personnage de roman, créé par Arthur Bernède (1871-1937).

Monuments 
 La maison de Mandrin est une maison située à Brioude (Haute-Loire, région Auvergne-Rhône-Alpes, France), inscrite comme monument historique.
 La maison natale de Louis Mandrin, construite en 1515, est située sur la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (Isère, région Auvergne-Rhône-Alpes, France)

Musique 
 Par les fils de Mandrin est un album du groupe Ange, sorti en 1976.

Anthroponyme

Patronyme 

 Emmanuel Mandrin, un organiste et chef de chœur français, spécialiste en musique sacrée française, et fondateur de l'ensemble Les Demoiselles de Saint-Cyr ;
 Louis Mandrin est un célèbre contrebandier de l'Ancien Régime, au .

Pseudonyme 
 Jacques Mandrin est un pseudonyme employé par Jean-Pierre Chevènement, Alain Gomez et Didier Motchane pour différents livres collectifs.
 Arnaud Mandrin est un pseudonyme employé par Florian Philippot, un homme politique français.

Toponyme 
 La grotte Mandrin, nommée en référence à Louis Mandrin, est un abri sous roche situé dans la commune de Malataverne, dans la Drôme (région Auvergne-Rhône-Alpes, France). Cet abri a été occupé au Paléolithique par des hommes de Néandertal et des hommes modernes.